SP kan henvise til:
 Den Særlige Pensionsopsparing – dansk pensionsordning
 Socialistische Partij – politisk parti i Nederlandene